Mean Streets steht für:

 Mean Streets (Computerspiel), ein Grafikadventure
 Mean Streets, Originaltitel von Hexenkessel (1973), Film von Martin Scorsese

Siehe auch:
 Main Street